Venus Williams ha battuto in finale Serena Williams 6–2, 6-4

Teste di serie

 Martina Hingis  (semifinali)
 Jennifer Capriati  (semifinali)
 Lindsay Davenport  (quarti di finale)
 Venus Williams  (campione)
 Kim Clijsters  (quarti di finale)
 Justine Henin  (quarto turno)
 Monica Seles (quarto turno)
 Amélie Mauresmo (quarti di finale)
 Nathalie Tauziat  (quarto turno)
 Serena Williams  (finale)
 Elena Dement'eva  (quarto turno)
 Meghann Shaughnessy (terzo turno)
 Amanda Coetzer  (primo turno)
 Jelena Dokić   (quarto turno)
 Magdalena Maleeva (secondo turno)
 Silvia Farina Elia  (primo turno)

 Anke Huber  (terzo turno) 
 Sandrine Testud  (quarto turno) 
 Barbara Schett (quarto turno) 
 Arantxa Sánchez Vicario (terzo turno) 
 Elena Lichovceva  (quarto turno) 
 Iroda Tulyaganova  (secondo turno) 
 Magüi Serna (primo turno) 
 Paola Suárez (primo turno) 
 Henrieta Nagyová  (terzo turno) 
 Tamarine Tanasugarn (primo turno) 
 Ángeles Montolio (terzo turno) 
 Chanda Rubin  (terzo turno) 
 Amy Frazier   (primo turno) 
 Lisa Raymond (terzo turno) 
 Cristina Torrens Valero (primo turno) 
 Francesca Schiavone (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni

US Open 2001